Tereschkowa ist der Familienname folgender Personen:

 Olga Tereschkowa (* 1984), kasachische Sprinterin
 Walentina Wladimirowna Tereschkowa (* 1937), sowjetische Kosmonautin